Онохо́й () — посёлок городского типа в Заиграевском районе Республики Бурятия. Административный центр городского поселения «Посёлок Онохой».Население —  чел. ().

В посёлке — станция Онохой Восточно-Сибирской железной дороги на Транссибирской магистрали.

География 
Расположен на левом берегу реки Уда (приток Селенги), напротив впадения в неё по правому берегу речек (ручьёв) Онохой; на Заиграевском шоссе, части региональной автодороги 03К-010; в 4—5 км от восточных границ городского округа Улан-Удэ (40 км от центра города), в 17 км к северо-западу от районного центра — пгт Заиграево.

История 
Основание посёлка в 1899 году связано с Транссибирской магистралью и строительством здесь узловой станции с лесопильным заводом (не работал в 1922—1925 годах). Государственный лесопильный завод, уже при Советской власти, начал работу после ремонта 25 ноября 1925 года. Производил пиломатериалы для Забайкальской железной дороги.

Летом 1924 года археологическая экспедиция Восточно-Сибирского отдела РГО обнаружила у села стоянку. Были найдены каменные орудия, обломок бронзового ножа, обломки керамики.

В декабре 1928 года был создан сельскохозяйственный коллектив «Заря».

В 1931 году начала работать сельскохозяйственная опытная станция. Онохойская комплексная овоще-семеноводческая мелиоративная опытная станция Министерства сельского хозяйства РСФСР работала до 1956 года.

1 августа 1937 года при сельскохозяйственной опытной станции начала работать электростанция мощностью 10 кВт, освещавшая также посёлок.

В январе 1938 года начал работать шпалорезный завод треста «Бурмонголлес».

В конце 1930-х годов была построена пристань на Уде для выгрузки сплавного леса. Начало свою деятельность Онохойское лесоперевалочное предприятие, куда входили лесо- и шпалозаводы.

9 сентября 1954 года Онохою присвоен статус рабочего посёлка.

Население

Экономика 
Железнодорожная станция, заготовка и переработка древесины, военная часть, предприятие по переработке молочной продукции, другие предприятия пищевой промышленности.

Достопримечательности

Рождественская церковь 
Рождественская церковь —  православный храм,  относится к Улан-Удэнской епархии Бурятской митрополии Русской православной церкви.

Родились в Онохое
 Крадин, Николай Николаевич — академик РАН, российский историк и археолог.
 Шипицын, Владимир Андреевич — хирург, заслуженный врач РСФСР (1957). Участник Великой Отечественной войны — ведущий хирург 94-й стрелковой дивизии, в августе 1945 года — нейрохирург 36-й армии.

Источники 
 
 terrus.ru — база данных России

Примечания 

Посёлки городского типа Бурятии
Населённые пункты Заиграевского района
Появились в 1899 году в России
1890-е годы в Бурятии